Ruen – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Ruen – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw